Hessenhaus steht für folgende Bauwerke:

 Hessenhaus (Bingen)
 Hessenhaus (Eisenach)
 Hessenhaus (Antwerpen)

Siehe auch:
 Haus Hessen, deutsches Adelsgeschlecht
 Hessische Hausstiftung, Familienstiftung des Hauses Hessen
 Oberhessisches Haus, Bauwerk in Darmstadt
 Hessischer Hof
 Schloss Hessen, Schlossanlage in Hessen, Sachsen-Anhalt